Holleran ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Holleran (Pseudonym von Eric Garber; * 1944), US-amerikanischer Schriftsteller, Autor und Kurzgeschichtenschreiber
 Demer Holleran, US-amerikanische Squashspielerin
 Leslie Holleran, US-amerikanische Filmproduzentin